Războieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Războieni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Războieni (Iași), Dorf im Kreis Iași 
 Războieni (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Războieni-Cetate, Dorf im Kreis Alba